White Lake kan syfta på:
 White Lake (musikalbum) – ett album av The Embassy som släpptes 2018

Geografi

Australien 

 Lake Cooloongup, sjö, Western Australia,

Kanada 

 White Lake, Ontario, sjö, 

Robotskapade Australienförgreningar